Smith steht für:
 Smith (Familienname), einer der häufigsten Familiennamen im englischsprachigen Raum
 (3351) Smith, Asteroid
 Smith-Diagramm in der Wechselstromrechnung
 Smith-Diagramm in der Werkstofftechnik, siehe Dauerfestigkeit
 Papyrus Edwin Smith (auch: Wundenbuch), auf Papyrus geschriebener altägyptischer medizinischer Text
 Smith (Fernsehserie), Fernsehserie
 Smith (Band), US-amerikanische Rockband
 Smith-Fraktur, spezielle Bruch-Form des Unterarms, siehe Distale Radiusfraktur

geografische Objekte:
 Smith (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Smith Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Smith Bluffs, Kliffs auf Dustin Island, Ellsworthland, Antarktika
 Smith Cleaver, Nunatak in der Britannia Range, Antarktika
 Smith-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Smith-Halbinsel, Halbinsel der Lassiter-Küste, Palmerland, Antarktika
 Smith Heights, Anhöhen in den Darwin Mountains, Antarktika
 Smith Inlet, diverse Buchten
 Smith-Inseln, Antarktika
 Smith Island, diverse Inseln
 Smith-Kliff, Felsenkliff im Ellsworthland, Antarktika
 Smith Knob, Hügel im Marie-Byrd-Land
 Smith Lake, See im Wilkesland, Antarktika
 Smith-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land
 Smith-Nunatakker, Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika
 Smith Peak, Berg auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Smith Peaks, Gebirgsgruppe im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Smith Point, Landspitze der Wiencke-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Smith Ridge, diverse Gebirgskämme
 Smith Rocks, Felseninseln vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Kap Smith, Kap von Smith Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Mount Smith, Berg im Süden Äthiopiens

Unternehmen:
 Smith, Elder & Co., in London ansässiger ehemaligen englischen Verlag
 Smith & Wesson, Hersteller von Handfeuerwaffen
 Steve Smith (Automobilhersteller), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Smith & Mabley Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1907)
 D. B. Smith & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1902)
 Smith Automobile and Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1911)
 Smith Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1912)
 Smith (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1916)
 A. O. Smith Corporation, US-amerikanisches Unternehmen und ehemaliger Automobilhersteller (1916–1919)
 Brittain Smith and Company, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Siehe auch:
 Smithe, Smiths, Smyth, Smythe
 Smith-Normalform
 Mr. und Mrs. Smith
 Adam-Smith-Problem